Йосімі (Аоморі)
Йосімі (Осака)
Йосімі (Сайтама)
Йосімі (Тояма)